A Sheena, a dzsungel királynője (eredeti címén Sheena) amerikai televíziós filmsorozat, amely 2000-ben készült, a Sheena, a dzsungel királynője című képregény alapján. A forgatókönyvet Douglas Schwartz és Steven L. Sears írta, Jon Cassar rendezte, a zenéjét Sean Callery szerezte. Ugyanezen címen 1984-ben egész estés film készült, Tanya Roberts főszereplésével.

Történet 
Sheena egy baleset során elveszíti a szüleit, az árván maradt kislányt az ősi afrikai Kaya törzs egyik tagja veszi magához és neveli fel. Megvan azon varázslatos képessége miszerint lelki kapcsolatban áll az állatokkal és a bőrükbe tud bújni, így szinte észrevétlenül követheti a betolakodókat.

Szereplők 
 Sheena – Gena Lee Nolin (magyar hang: Huszárik Kata)
 Matt Cutter – John Allen Nelson (magyar hang: Széles Tamás)
 Kali – Margo Moorer (magyar hang: Kocsis Mariann)
 Mendelsohn – Kevin Quigley (magyar hang: Barbinek Péter)
 Rashid – Veryl Jones

Epizódok

Források 
 
 
 
 
 
 Sheena, a dzsungel királynője magyarszinkron.hu-n

2000-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Televíziós akciósorozatok
Televíziós kalandsorozatok
Fantasy televíziós sorozatok
2004-ben befejezett amerikai televíziós sorozatok